Яковлевское сельское поселение:

 Яковлевское сельское поселение (Белгородская область) — входит в Новооскольский район.
 Яковлевское сельское поселение (Орловская область) — входит в Свердловский район.
 Яковлевское сельское поселение (Пензенская область) — входит в Бековский район.
 Яковлевское сельское поселение (Саратовская область) — входит в Базарно-Карабулакский район.
 Яковлевское сельское поселение (Приморский край) — входит в Яковлевский район, Приморский край.
 Яковлевское сельское поселение (Республика Татарстан) — входит в Елабужский район.

См. также 
 Яковлевское (значения)